Железная дорога Хайс-Дандженесс — железная дорога в графстве Кент (Великобритания) с шириной колеи 381 мм. Длина линии 22 км. Путь проходит через посёлки Думчёрч, Залив Святой Мери, Нью-Ромни и Ромни Сендс. Высота крыши пассажирских вагонов такова, что взрослый человек среднего роста может войти внутрь вагона только согнувшись, а в пути находиться на сидячем месте. Высота крыши локомотивов аналогичная.

Проектировщиками являлись миллионеры-гонщики Хови и Зборовский. Первый участок дороги связал Хайс и Нью-Ромни, но был продлён до Дандженесса. Во время Второй мировой войны дорога подвергалась бомбардировкам, но по ней курсировал бронепоезд с целью патрулирования местности.

Ссылки 

Хус — Дангнесс